Мариуш Сюдек (; род. 29 апреля 1972 года, Освенцим, Польша) — польский фигурист, выступавший в парном разряде. В паре с Доротой Загурской он — 9-кратный чемпион Польши, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года, призёр этапов Гран-при. В настоящее время — тренер и технический специалист ИСУ.

Карьера 
Фигурным катанием начал заниматься в 1978 году, парным — в 1989. В 1995 году встал в пару с Доротой Загурской, с которой становился чемпионом Польши 9 раз. Тренировала их Ивона Мидларж-Хрушинска (Iwona Mydlarz-Chruścińska), сочетание мощного партнера и легкой партнерши позволило выполнять сложнейшие поддержки, многооборотные, на одной руке, с рискованными спусками, в темпе, с безупречным балансом, что имело решающее значение при попадании в число призёров на чемпионатах Европы и мира. Планировали завершить карьеру после олимпийского сезона 2005/07, но остались ещё на год, чтобы выступить на домашнем чемпионате Европы 2007. На чемпионате они выиграли бронзовую медаль. Последним стартом в карьере пары стал чемпионат мира, на котором они были вынуждены сняться с соревнований из-за травмы Мариуша.

Результаты выступлений

После 2000 года

До 2000

Тренерская деятельность 
После завершения карьеры, фигуристы вернулись из Канады (где жили и тренировались) в Польшу и начали тренировать. Среди их учеников Стейси Кемп и Дэвид Кинг. С лета 2016 года Мариуш работает с французской парой Лола Эсбрат и Андрей Новосёлов.

Личная жизнь 
Мариуш и Дорота, которые были парой не только на льду и 7 июля 2009 года у них родился сын, которого родители назвали Ричардом.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1989
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — парное катание

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Фигуристы Польши
Родившиеся в Освенциме
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по фигурному катанию
Технические специалисты ИСУ